13-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 20 по 27 сентября 2005 года в Супханбури (Таиланд) с участием 18 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Австралия, Бахрейн, Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Новая Зеландия, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Филиппины, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
14 (из 18-ти) команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 4 команды (победители групп) выходят во второй этап, где к ним присоединяются сборные Таиланда (страна-организатор), Южной Кореи, Китая и Ирана (призёры предыдущего чемпионата). Эти 8 сборных образуют две группы. По две лучшие команды из групп второго этапа выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е места также по системе плей-офф разыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

Команды, занявшие в группах первого этапа 2—3-е места, выходят во второй этап (9—16), где делятся на две группы. Учитываются результаты встреч между собой на первом этапе первенства. По две лучшие команды выходят в плей-офф, где по круговой системе определяют расстановку мест с 9-го по 12-е. Итоговые 13—16-е места по такой же системе разыграют команды, занявшие в группах второго этапа (9-16) 3—4 места.

Первый этап

Группа А 

 20 сентября: Катар — Пакистан 3:1 (25:16, 25:23, 17:25, 27:25).
 21 сентября: Пакистан — Новая Зеландия 3:0 (26:24, 27:25, 25:14).
 22 сентября: Катар — Новая Зеландия 3:0 (25:20, 25:23, 25:19).

Группа В 

 20 сентября: Бахрейн — Тайвань 3:0 (26:24, 25:21, 25:22).
 21 сентября: Индия — Бахрейн 3:0 (25:19, 25:22, 25:22).
 22 сентября: Индия — Тайвань 3:0 (25:23, 26:24, 25:15).

Группа С 

 20 сентября: Индонезия — ОАЭ 3:1 (25:19, 25:20, 22:25, 25:18); Япония — Вьетнам 3:0 (25:14, 25:14, 25:21).
 21 сентября: Япония — Индонезия 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:19); Вьетнам — ОАЭ 3:0 (25:18, 25:20, 25:13).
 22 сентября: Индонезия — Вьетнам 3:2 (24:26, 25:19, 25:18, 22:25, 15:5); Япония — ОАЭ 3:0 (25:16, 25:23, 25:22).

Группа D 

 20 сентября: Австралия — Гонконг 3:0 (25:17, 25:12, 25:14); Филиппины — Узбекистан 3:0 (25:16, 25:21, 25:17).
 21 сентября: Филиппины — Гонконг 3:1 (25:19, 25:19, 24:26, 25:14); Австралия — Узбекистан 3:1 (25:13, 40:42, 25:16, 25:16).
 22 сентября: Узбекистан — Гонконг 3:2 (28:30, 18:25, 25:16, 25:17, 15:9); Австралия — Филиппины 3:0 (25:12, 25:16, 25:13).

Второй этап (за 1—8 места)

Группа Е 

 23 сентября: Таиланд — Катар 3:0 (25:22, 25:21, 25:21); Китай — Индия 3:2 (25:21, 22:25, 24:26, 26:24, 16:14).
 24 сентября: Китай — Катар 3:0 (25:17, 25:17, 25:15); Индия — Таиланд 3:0 (25:22, 25:14, 25:21).
 25 сентября: Индия — Катар 3:0 (25:23, 25:12, 25:23); Китай — Таиланд 3:1 (20:25, 25:22, 25:19, 25:20).

Группа F 

 23 сентября: Иран — Австралия 3:1 (20:25, 25:16, 25:20, 25:14); Япония — Южная Корея 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 22:25, 27:25).
 24 сентября: Южная Корея — Австралия 3:0 (25:23, 25:19, 25:15); Иран — Япония 3:2 (25:21, 25:18, 18:25, 18:25, 17:15).
 25 сентября: Южная Корея — Иран 3:1 (25:27, 25:19, 25:22, 25:19); Япония — Австралия 3:0 (25:13, 25:22, 25:19).

Второй этап (за 9—16 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G 

 23 сентября: Бахрейн — Новая Зеландия 3:1 (25:15, 25:23, 22:25, 25:18); Пакистан — Тайвань 3:1 (25:18, 25:13, 30:32, 25:19).
 24 сентября: Тайвань — Новая Зеландия 3:1 (21:25, 25:19, 25:17, 25:23); Пакистан — Бахрейн 3:0 (25:17, 27:25, 25:20).

Группа H 

 23 сентября: Индонезия — Узбекистан 3:0 (25:20, 25:13, 25:17); Вьетнам — Филиппины 3:0 (25:20, 25:20, 25:22).
 24 сентября: Вьетнам — Узбекистан 3:0 (25:16, 25:17, 25:15); Индонезия — Филиппины 3:1 (25:12, 25:20, 20:25, 25:14).

Матч за 17-е место 
24 сентября
 ОАЭ — Гонконг 3:2 (25:14, 26:28, 26:28, 25:23, 15:8)

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
26 сентября
 Китай — Южная Корея 3:2 (24:26, 24:26, 25:21, 29:27, 19:17)
 Япония — Индия 3:0 (25:17, 25:23, 36:34)

Полуфинал за 5—8 места 
26 сентября
 Таиланд — Австралия 3:1 (20:25, 25:18, 25:19, 25:23)
 Иран — Катар 3:1 (23:12, 25:23, 23:25, 25:17)

Полуфинал за 9—12 места 
25 сентября
 Пакистан — Вьетнам 3:1 (25:16, 18:25, 25:19, 29:27)
 Бахрейн — Индонезия 3:0 (25:17, 25:19, 27:25)

Полуфинал за 13—16 места 
25 сентября
 Тайвань — Узбекистан 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:14)
 Филиппины — Новая Зеландия 3:1 (16:25, 25:23, 25:18, 26:24)

Матч за 15-е место 
26 сентября
 Новая Зеландия — Узбекистан 3:1 (27:25, 28:30, 25:22, 25:20).

Матч за 13-е место 
26 сентября
 Тайвань — Филиппины 3:2 (25:20, 23:25, 25:27, 25:17, 16:14).

Матч за 11-е место 
26 сентября
 Индонезия — Вьетнам 3:2 (22:25, 22:25, 25:21, 25:22, 15:13).

Матч за 9-е место 
26 сентября
 Пакистан — Бахрейн 3:1 (28:30, 25:16, 25:20, 25:21).

Матч за 7-е место 
27 сентября
 Катар — Австралия 3:0 (25:16, 26:24, 26:24).

Матч за 5-е место 
27 сентября
 Таиланд — Иран 3:2 (25:22, 14:25, 27:29, 25:23, 15:12).

Матч за 3-е место 
27 сентября
 Южная Корея — Индия 3:1 (25:20, 25:18, 22:25, 25:16).

Финал 
27 сентября
 Япония — Китай 3:0 (25:14, 25:20, 25:18).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Япония: Нобухару Сайто, Маркос Сугияма, Кэндзи Онуэ, Кадзума Кисимото, Тайдзи Ямамото, Масадзи Огино, Кота Ямамура, Кёхеи Сибата, Кацутоси Цумагари, Такэси Китадзима, Ю Косикава, Косукэ Томонага. Главный тренер — Тацуя Уэта.

  Китай.

  Южная Корея.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Маркос Сугияма
 Лучший нападающий:  Ли Сон Кю
 Лучший блокирующий:  Рао Йеджу Субба
 Лучший на подаче:  Ли Гён Су
 Лучший связующий:  Кван Ён Мин
 Лучший либеро:  Ё О Хён
 Самый результативный:  Ю Косикава

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 13-й чемпионат Азии по волейболу среди мужчин на сайте AVC

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
2005 год в волейболе
Сентябрь 2005 года
Чемпионаты Азии в Таиланде
Спорт в Таиланде в 2005 году
Чемпионаты Азии в 2005 году